Acrotatos est le nom de deux Spartiates :

 Acrotatos, fils aîné du roi Cléomène II ;
 Acrotatos, petit-fils de ce dernier, roi agiade de Sparte de 265 à 262 av. J.-C. environ.